Das Wort Werla bezeichnet:

 Den im Mittelalter und bis in die frühe Neuzeit benutzten Namen für die Stadt Werl in Westfalen, siehe Werl.
 ehemalige Kaiserpfalz in der nach ihr benannten Gemeinde Schladen-Werla im Landkreis Wolfenbüttel, siehe Königspfalz Werla.